Правда — название ряда газет:

 «Правда» — главная газета ЦК КПСС в СССР, издающаяся с 1912 года.
 Правда — польская газета, выходившая в 1881—1912 годах.
 «Правда» — социал-демократическая газета, выходившая с 1908 до 1912 года во Львове и в Вене, под редакцией Льва Троцкого; «Венская „Правда“».
 «Правда» — газета, издаваемая в Сербии с 2007 года.
  — ежедневная газета в Словакии. 
 «Комсомольская правда»
 «Пионерская правда»
 «Правда.Ру»
 «Украинская правда» — интернет-издание.
 «Правда Украины» — газета, издавалась в 1990-е годы.
 «Адыгейская правда»
 «Нижегородская правда»
 «Дагестанская правда»
 «Заполярная правда» — орган Норильского городского комитета КПСС и городского Совета депутатов трудящихся (c 1953 г.).
 «Кабардино-Балкарская правда»
 «Крымская правда»
 «Ленинградская правда»
 «Ленинская правда»
 «Магаданская правда»
 «Марийская правда»
 «Московская правда»
 «Мокшень правда» — республиканская газета Мордовской Республики на мокша-мордовском языке.
 «Орловская правда»
 «Пензенская правда»
 «Правда Бурятии»
 «Правда Востока» — узбекская республиканская газета, издаётся с 1917 года.
 «Правда Севера» — областная газета Архангельской области.
 «Ростовская правда»
 «Северная правда» — несколько одноимённых районных газет в Российской Федерации.
 «Сельская правда» — большое количество одноимённых районных газет в Российской Федерации.
 «Таганрогская правда»
 «Ульяновская правда»
 «Эрзянь правда» — республиканская газета Мордовской Республики на эрзянском языке.

См. также 
 За Правду! (газета)

Газеты